Замок Баллихак (; ) — один из замков Ирландии, расположенный в графстве Уэксфорд. Название замка в переводе с ирландского означает «город коня», а второе название означает «Место остановки», «стойбище», «стойло».

История 
Замок Баллихак был построен в XV веке рыцарями госпитальерами около 1480 года. Хотя существует гипотеза, что на этом месте был замок еще в XI веке. Во время гражданской войны на Британских островах, во время ирландского восстания за независимость в 1641 году замок был взят штурмом войсками Оливера Кромвеля. Затем замок был использован для заключения перемещенных лиц перед тем как их отправляли в изгнание. В таком качестве замок использовался до 1652 года.

Замок Баллихак был отреставрирован и открыт для публики. В замке есть музей и экспозиции, рассказывающие про Крестовые походы, о викингах, о норманнов и о средневековых монахов. В замке имеется: темница, камера для казней, фигуры исторических лиц. Сейчас замок является национальным памятником истории и культуры Ирландии.

См. также 
 Список замков Ирландии

Ссылки 
 «Ballyhack, Co. Wexford», Placename database of Ireland, Government of Ireland
 «1480 c. — Ballyhack Castle, Co. Wexford». Archiseek. Retrieved 10 June 2015.
 «Ballyhack Castle». Megalithic Ireland. Retrieved 10 June 2015.
 «Ballyhack, County Wexford, Ireland». In Your Footsteps. Retrieved 10 June 2015.
 «Irish National Monuments in State Care» (PDF). National Monuments Service. Retrieved 10 June 2015.
 http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/978..
 Keane, Brendan. «Poignant ceremony for those lost at sea». Wexford Echo. Retrieved 10 June 2015.
 http://www.passageferry.ie/
 «Ballyhack Church (Saint James's), Ballyhack, County Wexford». National Inventory of Architectural Heritage. Retrieved 10 June 2015.

Замки графства Уэксфорд
Замки, построенные в XV веке
Национальные памятники в графстве Уэксфорд